Стаи  — топоним:

Беларусь 
 Стаи — деревня, Мокровский сельсовет, Пружанский район, Брестская область
 Стаи — деревня, Стодолищенский сельсовет, Городокский район, Витебская область
 Стаи — деревня, Стайский сельсовет, Лепельский район, Витебская область
 Стаи — деревня, Веркудский сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Стаи — деревня, Пересадский сельсовет, Борисовский район, Минская область
 Стаи — деревня, Бобрский сельсовет, Крупский район, Минская область
 Стаи — деревня, Кручанский сельсовет, Круглянский район, Могилёвская область

Россия 
 Стаи — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Стаи — деревня в Шимском районе Новгородской области. Входит в состав Уторгошского сельского поселения.
 Стаи — деревня в Плюсском районе Псковской области, Плюсская волость.
 Стаи — деревня в Руднянском районе Смоленской области. Входит в состав Кругловского сельского поселения.